Джанлука Скамакка (; родился 1 января 1999 года, Рим, Италия) — итальянский футболист, нападающий английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Италии.

Клубная карьера 
Скамакка — воспитанник клуба «Рома» из своего родного города. В начале 2016 года Джанлука подписал контракт с нидерландским ПСВ, присоединившись к его молодёжной команде. 22 января в матче против «ВВВ-Венло» он дебютировал в Эрстедивизи, заменив во втором тайме Стивена Бергвейна. В начале 2017 года Скамакка вернулся на родину, став игроком «Сассуоло». 29 октября в матче против «Наполи» он дебютировал в Серии A.

В начале 2018 года для получения игровой практики Скамакка на правах аренды перешёл в «Кремонезе». 3 февраля в матче против «Про Верчелли» он дебютировал в итальянской Серии B. 14 апреля в поединке против «Палермо» Джанлука забил свой первый гол за «Кремонезе».

Летом того же года Скамакка был отдан в аренду в ПЕК Зволле. 2 сентября в матче против «Гронингена» он дебютировал в Эредивизи. Летом 2020 года Скамакка был арендован клубом «Асколи». 24 августа в матче против «Трапани» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Джанлука забил свой первый гол за «Асколи». Летом 2020 года Скамакка был арендован «Дженоа». 19 октября в матче против «Эллас Верона» он дебютировал за новый клуб. 4 ноября в поединке против «Торино» Джанлука забил свой первый гол за «Дженоа». По окончании аренды он вернулся в «Сассуоло».

27 июля 2022 года Скамакка подписал контракт с английским «Вест Хэм Юнайтед». Контракт рассчитан до лета 2027 года. Стоимость футболиста составила 36 миллионов евро в виде гарантированного платежа, а также 6 миллионов евро в виде бонусов. Также «Сассуоло» получит 10% дохода от возможной продажи футболиста. 7 августа в матче против «Манчестер Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Карьера в сборной 
В 2015 году в составе юношеской сборной Италии Скамакка принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии, Нидерландов, Франции и Хорватии.

В 2016 году Скамакка во второй раз принял участие в юношеском чемпионате Европы в Азербайджане. На турнире он сыграл в матче против команды Сербии. В это же поединке Джанлука забил гол.

В 2018 году в юношеской сборной Италии Скамакка завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матчах против команд Норвегии, Финляндии и дважды Португалии. В поединке против португальцев Джанлука забил два гола.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Италии Скамакка принял участие в молодёжном чемпионате мира в Польше. На турнире он сыграл в матче против команд Польши, Мали и Украины.

В 2021 году Скамакка в составе молодёжной сборной Италии принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Венгрии и Словении. На турнире он сыграл в матчах против команд Чехии, Словении и Португалии. В поединках против чехов и португальцев Джанлука забил по голу.

8 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Литвы Скамакка дебютировал за сборную Италии.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Статистика за сборную

Достижения 
 Сборная Италии (до 19 лет)
 Финалист юношеского (до 19 лет) чемпионата Европы: 2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Асколи»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»